Rathaus Zürich steht für:

 Rathaus (Zürich), Rathaus
 Rathaus (Stadt Zürich), Quartier